Cornelis Galle, 1576–1650, flamand rézmetsző
 Cornelis Galle, 1615–1678, flamand rézmetsző, az előbbi fia